Международный теннисный турнир в Хобарте 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 7 по 12 января 2007 года. Турнир являлся одним из заключительных соревнований WTA в Океании, подготовительных к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Чакветадзе (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Чакветадзе завоёвывает свой 1й в году и 3й за карьеру одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Василиса Бардина уступает свой дебютный финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Елена Лиховцева выигрывает свой 1-й парный титул на соревнованиях ассоциации в году и 27-й за карьеру.
 Елена Веснина выигрывает свой 1-й парный титул на соревнованиях ассоциации в году и 2-й за карьеру.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австралия
Теннис
Январь 2007 года
2007